Gianluca Tamberi – atleta, modello e attore italiano
 Gianmarco Tamberi –  atleta italiano
 Livio Tamberi – politico italiano
 Marco Tamberi – atleta italiano
 Massimo Tamberi detto Massimino – fantino italiano